Big Muddy est un nom pouvant désigner:

Toponymes

, communauté du comté de Converse dans le Wyoming
, badlands dans le sud de la Saskatchewan et le Montana
Big Muddy Creek, affluent de la rivière Missouri dans le Montana
Big Muddy, surnom des rivières Missouri et Mississippi
, rivière de l'Illinois

Musique
, chanson de Pete Seeger (1967)
Big Muddy, chanson de l'album Lucky Town de Bruce Springsteen (1992)

Autres
, film canadien (2014)
Big Muddy National Fish and Wildlife Refuge, espace écologique dans le Kansas
, label discographique indépendant américain
Weyburn-Big Muddy, circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme